Alberto Pelloux – mineralogista italiano
 Leone Pelloux – generale e politico italiano
 Luigi Pelloux – generale e politico italiano